

Botanique 
Oreille d'ours, nom vernaculaire ambigu qui peut désigner en français deux espèces de plantes :
 Primula auricula, une espèce de primevères à feuilles rondes, 
 Stachys byzantina, dite aussi Épiaire laineuse ou de Byzance, une lamiacée à feuillage duveteux.

Divers 
 Oreille d'ours, sorte de gâteau, spécialité des Pyrénées.